Пироговцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Пироговцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Пироговцы — село в Прилукском районе Черниговской области.